Цайзель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Цайзель, Ева (1906—2011) — керамист, скульптор и промышленный дизайнер.
 Цайзель, Ганс (1905—1992) — американский и австрийский статистик.